Томас Шейбиц (, 1968, Радеберг, Германия, живёт и работает в Берлине, Германия) — современный немецкий живописец и скульптор.

Образование 
 1991-96 HfBK Dresden, диплом
 1996-98 HfBK Dresden, MFA

Творчество 

 Немецкий художник Томас Шейбиц размывает границы между живописью и скульптурой, и часто описывается как «посткубист».
 Вполне узнаваемые изображения пейзажей, архитектуры и натюрмортов появляются в его живописи наравне с абстрактными полотнами. Разбитые и фрагментированные, эти изображения деконструированы до формального уровня: геометрические формы, плоские цветные поля. Художник работает с большим банком образов, включающим тысячи изображений из различных медиа источников. Разбивая на утилитарные компоненты цвета и формы объектов, Шейбиц освобождает их от всех посторонних деталей. Знакомые объекты, такие, как дома, растения и горы, выглядят сверхъестественными и эмоционально изолированными.
 Скульптура Томаса Шейбица практически всегда выглядит так, будто была перенесена с детской игровой площадки: композиция из простых геометрических форм, окрашенных преимущественно в яркие цвета. Например, скульптура Captain Amely (2007) напоминает круг сыра, который скатывается с детской горки. Любимый материал Шейбица — МДФ (недорогой строительный материал). Скульптуры Томаса Шейбица похожи на малые архитектурные формы (перекликаясь в этом отношении с произведениями другого немецкого художника — Манфреда Пернице) или нефункциональную мебель — слишком большие, чтобы походить на игрушки или модели, и слишком маленькие, чтобы быть убедительно монументальными.

Персональные выставки 
 2009 Missing Link in Delphi, Tanya Bonakdar Gallery, Нью-Йорк
 2008 The Goldilocks Zone, Galerie Sprüth Magers, Berlin, D
 2008 about 90 elements/ TOD IM DSCHUNGEL, Camden Arts Centre, London, UK,
 2008 Musée d' Art Moderne Luxembourg, L
 2007 about 90 elements/ TOD IM DSCHUNGEL, IMMA Irish Museum of Modern Art, Dublin, IE
 2007 APOLLO, Schinkel Pavillon, Berlin, D
 2006 Low Sweetie # Omega Haus, Produzentengalerie Hamburg, D
 2006 Blick über ein bewohntes Tal, Tanya Bonakdar Gallery, Нью-Йорк
 2006 Casa Amalia Index, Gallerie Sprüth Magers, Köln, D
 2005 Der Tisch, der Ozean und das Beispiel, 51. Biennale Venedig, Deutscher Pavillon, (mit Tino Sehgal), I
 2005 Winterthur grüßt Venedig, Arbeiten aus der Sammlung Museum Winterthur, CH
 2004 Brot und Spiele, Tanya Bonakdar Gallery New York, USA
 2004 Galeria Fortes Vilaça, Saõ Paulo, BR
 2004 ABC — I II III, Centre d´Art Contemporain, Genf, CH
 2003 d i a m o n d p a p e r Editionsheft:Thomas Scheibitz/ DiG Berlin, D
 2003 Galerie Koch und Kesslau, 7 zeitgenössische Positionen ausgesucht von Thomas Scheibitz, Berlin, D
 2002 Venus — Hannibal ad portas, Produzentengalerie Hamburg, D
 2002 Maus Appetit Dezember, Tanya Bonakdar Gallery, New York, USA
 2002 1- geometrica B, ART PACE, San Antonio,Texas, USA
 2001 Thomas Scheibitz,Works on Paper Inc., Los Angeles, USA
 2001 Tanya Bonakdar Gallery, New York, USA
 2001 1- geometrica B, Matrix i95 Berkeley Art Museum, San Francisco, USA
 2001 BANNISTER DIAMOND, Stedelijk Museum, Amsterdam, NL
 2001 Ansicht und Plan von Toledo, Kunstmuseum Winterthur, CH,
 2001 Museum der Bildenden Künste Leipzig, D
 2000 Surrogate, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden, D
 1999 , Tanya Bonakdar Gallery, New York, USA
 1998 Low Sweetie, ICA, London, UK
 1998 Bonakdar Jancou Gallery, New York, USA
 1998 DOUBLE, loop-raum für aktuelle kunst, Berlin, D
 1997 Digitalin, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden, D

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника
 Работы и информация о художнике на сайте Saatchi Gallery
 Информация о художнике на ArtNet
 Работы и информация о художнике на сайте Tanya Bonakdar Gallery

Родившиеся в 1968 году
Современные художники Германии
Персоналии по алфавиту